Красногварде́йское — топоним.

Населённые пункты

Казахстан 
 Красногвардейское — прежнее название села Булакты Астраханского района Акмолинской области.

Россия 
 Красногвардейское — село в Красногвардейском районе Адыгеи.
 Красногвардейское — село в Красногвардейском районе Ставропольского края.
 Красногвардейское — с 1958 по 2007 гг. название города Бирюч Белгородской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Красногвардейское — посёлок городского типа, административный центр Красногвардейского района.
 Красногвардейское — село в Советском районе.

Другое 
 Красногвардейское — планируемое депо Петербургского метрополитена для обслуживания Адмиралтейско-Охтинской линии.
 Красногвардейское — озеро в Выборгском районе Ленинградской области.

См. также